Asti bezeichnet:

 Asti, italienische Stadt im Piemont
 Provinz Asti, italienische Provinz im Piemont

Asti ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Asti (* 1931), italienische Schauspielerin
 Angelo Asti (1847–1903), italienisch-französischer Porträt- und Aktmaler
 Giuseppe Asti (1891–1970), italienischer Fußballspieler

DOCG-Weine

 Asti Spumante
 Moscato d’Asti

Siehe auch:

 AŞTİ ist ein türkisches Akronym für den Fernbusbahnhof Ankara